Godfred Donsah est un footballeur ghanéen né le  à Accra. Il évolue au poste de milieu de terrain au FC Crotone.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international ghanéen
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur du Cagliari Calcio
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur du Cercle Bruges
Joueur du Rizespor
Naissance à Accra
Naissance en juin 1996